Віннебаґо (округ, Іллінойс)
Віннебаго (округ, Айова)
Віннебаґо (округ, Вісконсин)